Geologia: mantell terrestre, capa de la Terra.
 Heràldica: mantell heràldic, ornament exterior de l'escut.
 Indumentària: mantell (roba),vestidura triangular que cobreix parcialment l'esquena i les espatlles.
 Anatomia: mantell (anatomia), replec dorsal de la massa visceral dels mol·luscs, dels braquiòpodes i dels cirrípedes.